Smilin' Through (pel·lícula de 1922)
 Smilin' Through (pel·lícula de 1932)
 Smilin' Through (pel·lícula de 1941)